Klein dingetje of diertje ihb persoon, pluimvee of aardappel, verder:
 Geelbandkrieltje
 Gevlekt kalkkrieltje
 Gewoon krieltje
 Piemelkrieltje
 Rood kalkkrieltje
 Zilveren krieltje